Кубок маршала Тито 1971/1972 () — 25-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1971/1972
Спорт в Югославии в 1971 году
Спорт в Югославии в 1972 году
Югославия